an-Naddschār bezeichnet:

 ʿAbd al-Madschīd an-Naddschār (* 1945), tunesischer islamischer Rechtsgelehrter, Intellektueller und Hochschullehrer
 Ahmad an-Naddschār (1932–1996), ägyptischer Pionier des islamischen Bankwesens   
 al-Husain ibn Muhammad an-Naddschār (frühes 9. Jahrhundert), murdschiitischer Theologe

Siehe auch

Najjar